Grabiński est un patronyme porté notamment par :

  (1956-), avocat polonais ;
  (1843-1903), peintre polonais ;
 Józef Grabiński (1771-1843), officier polonais ;
 Stefan Grabiński (1887-1936), écrivain polonais de littérature fantastique et horrifique.